Агосто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Агосто, Бенджамин (род. 1982) — американский фигурист.
 Агосто Рамирес, Фабрисио (род. 1987) — испанский футболист, вратарь клуба «Депортиво Ла-Корунья».